

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Amedeo Berruti (1470-1525), ecclésiastique piémontais ;
 Azucena Berruti (1929- ) avocate et femme politique uruguayenne ;
 Giulio Berruti (1937-), réalisateur, scénariste et monteur italien
 Giulio Berruti (1984-), acteur italien ;
 Livio Berruti (1939- ), athlète italien ;
 Valerio Berruti (1977- ), artiste italien.

Homonymie de patronyme italien